Серов може да се отнася до:

 Александър Николаевич Серов – руски композитор и музикален критик (1820 – 1871)
 Валентин Александрович Серов – руски живописец и график (1865 – 1911)
 Иван Александрович Серов – съветски политик и офицер (1905-1990)
 Серов (град) – град в Свердловска област на Русия

Руски фамилни имена